Актуален списък на военните звания (чинове) в Армията на Северна Македония.

Македония
Звания